Ірина Топал (* 1998) — молдовська футболістка, півзахисниця криворізького «Кривбаса».
 Мехмет Топал — турецький футболіст.
 Топал Олександр Степанович (1981—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Топал Степан Михайлович — президент самопроголошеної Республіки Гагаузія (1991—2005).